L'amour est un chien de l'enfer, film belge de Dominique Deruddere sorti en 1987 ;
 L'amour est un chien de l'enfer, livre de Charles Bukowski publié en 1977.